Le championnat du monde de Scrabble anglophone (en anglais World Scrabble Championship) est un tournoi de Scrabble disputé tous les deux ans en formule classique de 1991 à 2013, et probablement tous les ans à partir de 2014. La première édition a eu lieu à Londres au Royaume-Uni. Le tournoi est disputé tous les deux ans dans une ville choisie par l'organisateur : Mattel en 1991, 1995, 1999 et depuis 2003 ou Hasbro en 1993, 1997 et 2001. Il existe des quotas de participation par pays, modifiés en fonction des performances des joueurs après chaque édition. La participation s'est régulièrement étoffée, de 48 joueurs pour la première édition à 100 joueurs lors de la dernière édition qui a eu lieu à Londres du 20 au .
Le maximum a été de 108 participants à Johor Bahru en Malaisie du 26 au . 

De 1999 à 2009, les joueurs ont disputé 24 parties selon un système suisse modifié. Le nombre de parties a été porté à 35 en 2011. Après ces parties, les deux premiers du classement jouent une finale au meilleur des cinq manches. 

Le dictionnaire de référence est le Collins Scrabble Words (CSW), le dictionnaire international de Scrabble anglophone.

Ce championnat accueille des représentants de nombreux pays non anglophones (Allemagne, France, Japon, Pologne, Roumanie, Thaïlande…) ce qui en fait le plus international des trois championnats du monde de Scrabble (les deux autres se déroulant en français et en espagnol).

Palmarès

1991 Londres 
Résultats complets disponibles et parties de la finale.

1993 New York 
Résultats complets disponibles et parties de la finale.

1995 Londres 
Résultats complets disponibles.

1997 Washington 
Résultats complets disponibles et parties de la finale.

1999 Melbourne 
Résultats complets disponibles et parties de la finale.

2001 Las Vegas 
Résultats complets disponibles et parties de la finale.

2003 Kuala Lumpur 
Résultats complets disponibles et parties de la finale.

2005 Londres 
Résultats complets disponibles et parties de la finale.

2007 Bombay 
Résultats complets disponibles et parties de la finale.

2009 Johor Bahru 
Résultats complets disponibles et parties de la finale.

2011 Varsovie 
Résultats complets disponibles et parties de la finale.

2013 Prague

2014 Londres

2015 Perth 
Résult

2016 Lille

2017 Nottingham  (Mind Sport, Mattel)

2017 Nairobi (WESPA)

2018 Torquay

2019 Goa (WESPA)

2019 Torquay

Récapitulatif

Liste des pays participants

Les pays suivants ont eu au moins un participant aux championnats. Le champion du monde en titre est qualifié automatiquement pour l'édition suivante.

Notes et références

Notes

Références 

WSCgames.com site officiel du championnat.
Cross-tables.com Liste des Championnats du monde de Scrabble anglophone.

Voir aussi

Championnats du monde de Scrabble francophone
Championnat du monde de Scrabble hispanophone

Monde, championnat de
Scrabble anglophone championnat monde